Das Qatar Masters ist ein internationales Golfturnier der DP World Tour. Es wird seit 1998 jährlich auf der Anlage des Doha Golf Club ausgetragen. Das erste Turnier wurde vom Schotten Andrew Coltart gewonnen. Der Australier Adam Scott, Paul Lawrie und Branden Grace konnten bisher das Turnier zweimal gewinnen.

Das Preisgeld für das Turnier im Januar 2001 war auf 750.000 US-Dollar beziffert. Von 2008 bis 2017 wurden 2,5 Millionen US-Dollar Preisgeld ausbezahlt. Seit 2018 beträgt das Preisgeld aufgrund der diplomatischen Krise im arabischen Raum 1,75 Millionen US-Dollar, zudem wurde der Termin in den März verschoben. Inzwischen wird das Turnier durch die Commercial Bank of Qatar gesponsert. Die 7374 Yards große Anlage wurde vom Architekten Peter Harradine entworfen.

Siegerliste 

x: Das Turnier wurde wegen zu starken Windes auf drei Runden verkürzt

Weblinks 
 Offizielle Website

Golfturnier
Sportveranstaltung in Doha
Golf (Katar)